The The — британская группа новой волны, образованная в 1979 году певцом, фронтменом, автором песен Мэттом Джонсоном, исполнявшая стилистически разнообразный постпанк с элементами арт-, поп-, фолк-рока, танцевальной музыки и кантри.

За двадцать лет существования группа (единственным постоянным участником которой оставался Джонсон) выпустила 6 студийных альбомов и 25 синглов и EP. Наибольший успех в UK Singles Chart имели «The Beate(en) Generation» (#18, 1989) и Dis-Infected EP (#17, 1994), а альбомы Mind Bomb (#4, 1989) и Dusk (#2. 1993). В 1980-х годах релизы The The вызывали неоднозначную реакцию критики (от восторженной до крайне негативной), но в ретроспективе роль, которую сыграли The The в развитии некоммерческой поп- и рок-сцены в Британии, была признана безоговорочно.

Участники группы 
Единственным постоянным участником группы является сам Мэтт Джонсон. Фактически, в периоды 1983-1986 и 2002-по настоящее время он является единственным официальным членом группы The The.

В качестве официальных музыкантов группы числились:
 Matt Johnson – вокал, гитара, клавишные, басс, мелодика.
 Keith Laws – синтезатор (1979–1981). 
 Tom Johnston – бас гитара (1980). 
 Triash (a.k.a. Peter Ashworth) – ударные, перкуссия (1980)
 Colin Lloyd Tucker – гитара/вокал (1981)
 Simon Fisher Turner – гитара/вокал (1981)
 David Palmer – ударные (1985–1994) (см. ABC)
 Johnny Marr – гитара и гармоника (1988–1994, 2017) (см. The Smiths)
 James Eller – бас гитара (1988–1994) (см. Julian Cope)
 D.C. Collard – клавишные (1989–1997)
 Jim Fitting – гармоника (1993–1995)
 Keith Joyner – гитара (1993–1994)
 Jared Michael Nickerson – бас гитара (1993–1994)
 Eric Schermerhorn – гитара (1995–2002) (см. Iggy Pop)
 Brian MacLeod – ударные (1995–1997) (см. Wire Train)
 Gail Ann Dorsey (именовался как 'Hollywood' Dorsey) – бас гитара (1995) (см. David Bowie)
 Spencer Campbell  – бас гитара и бэк-вокал (1998–2002) (см. Kenny Rogers)
 Earl Harvin – ударные (1998–2002) (см. Tindersticks)
В качестве соавторов
 Marc Almond – вокал (1982)
 David Johansen – гармоника (1982) (см. New York Dolls)
 J. G. Thirlwell – плёнки, семплы, перкуссия (1983–present) (см. Foetus)
 Jools Holland – фортепиано (1983) (см. Squeeze)
 Thomas Leer – клавишные (1983)
 Jean-Marc Lederman – клавишные (1983)
 Zeke Manyika – ударные (см. Orange Juice) (1983,2017)
 Steve Hogarth – фортепиано (1986)
 Neneh Cherry – вокал (1986) (см. Rip, Rig & Panic)
 Anna Domino – вокал (1986)
 Ashley Slater – тромбон (1986)
 Sinéad O'Connor – вокал (1989)
 Melanie Redmond – вокал (1989–1990)
 Vinnie Colaiuta – ударные (1993) (см. Frank Zappa)
 Bruce Smith – ударные (1993) (см. The Pop Group)
 Danny Thompson – контрабас (1988–1993) (см. Pentangle и Richard Thompson и Tim Buckley и Nick Drake)
 Lloyd Cole – вокал (1999)
 Steve James Sherlock – саксофон\флейта (1979–81)
 Paul "Wix" Wickens – фортепиано / орган Хаммонда / аккордеон (1983, 1989)
 Mark Feltham – гармоника (Mind Bomb (1989): Kingdom Of Rain / Good Morning Beautiful / The Beat(en) Generation / The Violence Of Truth)
 Angela McCluskey – вокал (Deep Down Truth (2002))
Прочие соавторы
 Andy Dog – иллюстрации (1981–1993)
 Tim Pope – режиссер (1986–2002)
 Peter Christopherson – режиссер (1986–1987) (см. Throbbing Gristle и Psychic TV и Coil)

 Andrew Poppy – организатор (1986)
 Benn Northover – режиссер (2002)

Дискография 
Студийные альбомы

Компиляции
 Solitude (1993)
 45 RPM: The Singles of The The (2002)
 London Town Box Set (2002)
Синглы

Саундтреки
 Tony (2010)
 Moonbug (2012)
 Hyena (2015)

Треки

Burning Blue Soul (1981) 
 "Red Cinders in the Sand" – 5:42
 "Song Without an Ending" – 4:35
 "Time (Again) for the Golden Sunset" – 3:51
 "Icing Up" – 7:36
 "(Like a) Sun Rising Through My Garden" – 5:01
 "Out of Control" – 2:01
 "Bugle Boy" – 2:27
 "Delirious" – 3:33
 "The River Flows East in Spring" – 3:33
 "Another Boy Drowning" – 5:53

Soul Mining (1983) 
1983 релиз на виниле

Сторона 1
 "I've Been Waitin' for Tomorrow (All of My Life)" – 5:45
 "This Is the Day" – 5:01
 "The Sinking Feeling" – 3:44
 "Uncertain Smile" – 6:52
Сторона 2
 "The Twilight Hour" – 5:58
 "Soul Mining" – 4:50
 "Giant" – 9:36
 "Perfect" (US release only) – 5:36
1983 Выпуск на кассетах в Великобритании

Сторона 1
 "I've Been Waitin' for Tomorrow (All of My Life)" – 5:45
 "This Is the Day" – 5:01
 "The Sinking Feeling" – 3:44
 "Uncertain Smile" – 6:52
 "The Twilight Hour" – 5:58
 "Soul Mining" – 4:50
 "Giant" – 9:36
Сторона 2
 "Perfect" – 5:36
 "Three Orange Kisses from Kazan" – 4:27
 "The Nature of Virtue" – 5:50
 "Mental Healing Process" – 3:45
 "Waitin' for the Upturn" – 4:30
 "Fruit of the Heart" – 1:57
1983 Выпуск на кассетах в США

Сторона 1
 "I've Been Waitin' for Tomorrow (All of My Life)" – 5:45
 "This Is the Day" – 5:01
 "The Sinking Feeling" – 3:44
 "Uncertain Smile" – 6:52
 "I've Been Waitin' for Tomorrow (All of My Life)" [Special Mix] – 7:36
Сторона 2
 "The Twilight Hour" – 5:58
 "Soul Mining" – 4:50
 "Giant" – 9:36
 "Perfect" – 5:36
 "This Is the Day" [12" Version] – 5:22
Релиз на CD
 "I've Been Waitin' for Tomorrow (All of My Life)" – 5:45
 "This Is the Day" – 5:01
 "The Sinking Feeling" – 3:44
 "Uncertain Smile" – 6:52
 "The Twilight Hour" – 5:58
 "Soul Mining" – 4:50
 "Giant" – 9:36
 "Perfect" (original 1987 release only) – 5:36

Infected (1986) 
 "Infected" – 4:49
 "Out of the Blue (Into the Fire)" – 5:10
 "Heartland" – 5:01
 "Angels of Deception" – 4:37
 "Sweet Bird of Truth" – 5:22
 "Slow Train to Dawn" – 4:14
 "Twilight of a Champion" (Johnson, Roli Mosimann) – 4:22
 "The Mercy Beat" – 7:22
CD бонус-треки
 "Infected" (12" version) – 6:12
 "Sweet Bird of Truth" (12" version) – 7:37
 "Slow Train to Dawn" (12" version) – 6:36

Mind Bomb (1989) 
 "Good Morning, Beautiful" - 7:28
 "Armageddon Days Are Here (Again)" - 5:40
 "The Violence of Truth" - 5:40
 "Kingdom of Rain" - 5:51
 "The Beat(en) Generation" - 3:04
 "August & September" - 5:45
 "Gravitate to Me" - 8:09 (Johnson, Johnny Marr)
 "Beyond Love" - 4:22

Dusk (1993) 
 "True Happiness This Way Lies" – 3:10
 "Love Is Stronger than Death" – 4:38
 "Dogs of Lust" – 3:09
 "This Is the Night" – 3:50
 "Slow Emotion Replay" – 3:55
 "Helpline Operator" – 4:48
 "Sodium Light Baby" – 3:45
 "Lung Shadows" – 4:34
 "Bluer Than Midnight" – 3:43
 "Lonely Planet" – 5:27

Hanky Panky (1995) 
 "Honky Tonkin'"
 "Six More Miles"
 "My Heart Would Know"
 "If You'll Be A Baby To Me"
 "I'm A Long Gone Daddy"
 "Weary Blues From Waitin'"
 "I Saw the Light"
 "Your Cheatin' Heart"
 "I Can't Get You Off of my Mind"
 "There's a Tear in My Beer"
 "I Can't Escape from You"

NakedSelf (2000) 
 "Boiling Point" (Matt Johnson, Eric Schermerhorn) - 5:48
 "Shrunken Man" (Matt Johnson) - 4:55
 "The Whisperers" (Matt Johnson, Eric Schermerhorn) - 3:20
 "Soul Catcher" (Matt Johnson) - 3:15
 "Global Eyes" (Matt Johnson) - 4:10
 "December Sunlight" (Matt Johnson, Eric Schermerhorn) - 3:18
 "Swine Fever" (Matt Johnson) - 3:39
 "Diesel Breeze" (Matt Johnson, Eric Schermerhorn) - 2:52
 "Weather Belle" (Matt Johnson) - 3:47
 "Voidy Numbness" (Matt Johnson, Eric Schermerhorn) - 4:04
 "Phantom Walls" (Matt Johnson) - 4:17
 "Salt Water" (Matt Johnson, Eric Schermerhorn) - 2:13

Примечания

Ссылки 
 This is The The Day, официальный сайт группы
 The The @ MySpace

Группы новой волны из Великобритании
Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1979 году
Группы постпанка из Великобритании
Исполнители Nothing Records
Исполнители Some Bizzare Records